ПДД — аббревиатура.

 ПДД — правила дорожного движения.
 ПДД — Партия демократического действия. Консервативная партия, действующая в Боснии и Герцеговине.
 ПДД — португальская правая антикоммунистическая организация середины 1970-х годов.
 ПДД — предельно допустимая доза.